Зоны — название населённых пунктов:

Россия 
 Зоны — село в Аларском районе Иркутской области.
 Зоны — село в Шатойском районе Чечни.